Utricularia pobeguinii  — однолетнее плотоядное травянистое растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Эндемик Африки, где распространён только Гвинее. Произрастает на влажных почвах на высоте 500—1 000 метров над уровнем моря. Вид был описан Франсуа Пиллигрином в 1914 году.

Классификация 
Вид Utricularia pobeguinii входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Пузырчатковые
Флора Африки
Эндемики Африки
Таксоны растений, названные в честь людей